Oden – japońska potrawa
 Oden – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Oden – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych

Zobacz też 
 
 
 Odèn